Klimenko (en ) est le nom slave de plusieurs personnes (par ordre alphabétique) :
  ;
 Gleb Klimenko (1983-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Sergey Klimenko, physicien américain ;
 Viktor Klimenko (1942-), chanteur finlandais participant à l'Eurovision 1965 ;
 Viktor Klimenko (1949-), gymnaste soviétique.

Patronyme russe
Patronyme ukrainien